Maison des Barres, famille noble française ;
 Michael Des Barres (né en 1948), acteur britannique vivant aux États-Unis ;
 Pamela Des Barres (née en 1948), groupie américaine des groupes rock dans les années 1960 et 1970.

Patronyme français